NEV steht für
 Neighborhood Electric Vehicle, vierrädriges Leichtelektromobil
 New Energy Vehicle, Fahrzeug mit bestimmter alternativer Antriebstechnik
 Neusser EV, Eishockeyverein aus Neuss
 Niedersächsischer Eissport-Verband, Fachverband für den Eissport in Niedersachsen

n. e. V. (mit Leerzeichen) steht für:
 nicht eingetragener Verein, siehe Verein#Nicht rechtsfähiger Verein

NEV